Pachon est un nom commun et un nom propre.

Antiquité égyptienne 
 Pachon (ou Pakhon, Pachons), le neuvième mois du calendrier nilotique.

Toponyme 

 Le cerro Pachón, montagne de la cordillère des Andes, au Chili.
 La mine de Pachon, mine de cuivre située en Argentine et au Chili.

Patronyme 

 Álvaro Pachón (1945-), coureur cycliste colombien.
 Óscar Pachón (1987-), coureur cycliste colombien.
 Ricardo Pachón  (1937-), producteur musical, arrangeur, compositeur et manager espagnol. 
 Victor Pachon (1867-fin 1938 ou début 1939), médecin et physiologiste français.